Лос Трес Амигос има више значења:

 Лос Трес Амигос, Кариситос (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Трес Амигос (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Трес Амигос (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику